Jean Anderson peut désigner :
 Jean Anderson (1907-2001), actrice britannique ;
 Jean Anderson (1959-), canotier à glace canadien.